Witalina Herasymjuk (ukr. Віталіна Герасим'юк, ur. 10 października 2003) – ukraińska skoczkini narciarska oraz kombinatorka norweska. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2019, 2020). Medalistka mistrzostw kraju.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na koniec sezonu 2018/2019

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan na koniec sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2003